True Audio, afgekort TTA, is een manier om geluid te comprimeren.
Tramway Touristique de l'Aisne